Antonio Allocca, attore italiano
Lucio Allocca, attore italiano 
Raffaele Allocca, politico italiano
Salvatore Allocca, politico italiano